Bodeck steht für:
 Bodeck (Adelsgeschlecht), Stadtadelsgeschlecht aus Thorn

Bodeck ist der Familienname folgender Personen:
 Bonaventura II. von Bodeck (1556–1629), niederländisch-deutscher Bankier
 Hans von Bodeck (1582–1658), deutscher Diplomat
 Johann von Bodeck (1555–1631), niederländisch-deutscher Bankier

Siehe auch:
 Bodecker
 Bödecker
 Bödicker
 Bödiker